A3, Å, A-3, A.3 ou A03 est un sigle, qui signifie :

Domaine militaire 
 Curtiss A-3 Falcon, un avion américain de l'entre-deux-guerre ;
 Fusée A3 développée par l'Allemagne nazie ;
 Douglas A-3 Skywarrior, premier bombardier stratégique biréacteur construit pour l'US Navy ;
 HMS A3, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Saunders A.3 Valkyrie, un hydravion britannique.

Histoire 
 A3, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme assis pied gauche sur sa pointe.

Format de papier 
 Format A3, selon la norme ISO 216.

Jeu vidéo 
 A3!, un jeu mobile japonais.

Musique 
 Alabama 3, un groupe de musique ;
 Autopsie Vol. 3, une mixtape de Booba sorti en 2009.

Photographie 
 Pentax A3, un appareil photographique reflex argentique à objectif interchangeable.

Sciences

Médecine 
 Classe ATC A03, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Shigelloses (A03) d'après la classification internationale des maladies.

Physique 
 Å, le symbole de l'ångström au cube.

Sport automobile 
 Arrows A3, une Formule 1 de l’écurie britannique Arrows.

Télécommunication 
 , nom de trois smartphone sorti en 2015, 2016 et 2017 ;
 Xiaomi Mi A3, un smartphone sorti en 2019.

Télévision 
 A3, une chaîne de télévision algérienne.

Transport

Aviation/Aéronautique 
 Abrial A-3 Oricou, un avion de tourisme français ;
  ;
 .

Automobile 
 Alpina A3, un modèle du constructeur allemand Alpina ;
 Audi A3, un modèle du constructeur allemand Audi ;
 Chery A3, un modèle du constructeur chinois Chery.

Autoroutes 
 , différentes autoroutes dans le monde.

Panneau de circulation 
 Panneau d’annonce de chaussée rétrécie en France.

Routes 
 , différentes routes dans le monde.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres